Aldabraglasögonfågel (Zosterops aldabrensis) är en fågelart i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på öarna Aldabra och Astove i sydvästra Seychellerna i västra Indiska oceanen. Den behandlades tidigare som underart till madagaskarglasögonfågel (Zosterops maderaspatanus) och vissa gör det fortfarande. Fågeln urskiljs dock numera allt oftare som egen art.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Källor

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Glasögonfåglar